Jüdischer Friedhof Büdesheim steht für:

 Jüdischer Friedhof Büdesheim (Hessen) in Büdesheim, Gemeinde Schöneck, Hessen
 Jüdischer Friedhof Büdesheim (Rheinland-Pfalz) in Büdesheim, Stadtteil von Bingen am Rhein, Rheinland-Pfalz
 Jüdischer Friedhof Erbes-Büdesheim in Erbes-Büdesheim, Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz